Przemysław Poznań – powstał w 1952 r. jako Klub Sportowy Stal przy Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych, później MZKS Przemysław Poznań. Reaktywowany jako Młodzieżowy Klub Sportowy w 2004 roku, z siedzibą w Poznaniu. Obecnie drużyna występuje w V lidze grupie 2 Wielkopolskiego ZPN. Klub prowadzi trzynaście grup młodzieżowych oraz zespół seniorów. W klubie trenuje ok. 250 zawodników.

Historia sekcji piłkarskiej 
 1952 – klub powstał pod nazwą KS Stal FMŻ (Fabryki Maszyn Żniwnych) w Poznaniu.
 1955 – występował w klasie B zajmując 6. lokatę z 17 punktami z bilansem bramek 33–48
 1966 – Przemysław wywalczył awans do klasy A
 1968 – mistrzostwo klasy A i awans do ligi okręgowej (ówcześnie IV stopień rozgrywek); Przemysław zdobył 38 punktów przy bilansie bramek 70–24 
 1970 – Przemysław został mistrzem ligi okręgowej po zwycięstwie 6:1 w dodatkowym meczu z KKS Kępno i awansował do ligi międzywojewódzkiej (ówczesna III liga)
 1971 – przedostatnie 15. miejsce w lidze międzywojewódzkiej i spadek do ligi okręgowej.
 1972 – 1989 – gra na szczeblu ligi okręgowej. W 1989 r. zajął ostatnie 16. miejsce z dorobkiem 7 punktów i bilansem bramek 19–89.
 1990 – 2017 – balans między klasą A (VII szczebel rozgrywek) a klasą B (VIII szczebel rozgrywek).
2019 - Awans Drużyny Seniorów do klasy Okręgowej
2020 - Awans Drużyny Seniorów do V ligi

Sukcesy 
Zdobywca Strefowego Pucharu Polski sezon 2021/2022 - strefa poznańska

1970/1971 – Przemysław grał w III lidze (wówczas liga międzywojewódzka).

Tabela III ligi sezon 1970/71

Znani piłkarze, którzy grali w Przemysławie 
 Hieronim Barczak

Obecna kadra pierwszego zespołu (sezon 2021/22)

Sezon 2020/2021 
Tabela końcowa REDBOX V ligi grupa II sezon 2020/2021

Dawne sekcje 
 Piłka ręczna kobiet (II-liga)
 Zapasy

Przypisy

Bibliografia 
 Dotyczące tabel – strona internetowa „Unia Swarzędz 2011” autor Jacek Kąkolewski i Tadeusz Kąkolewski
 Strona LTP Pogoń Lwówek
 „Klub Sportowy Warta przy Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu” – sprawozdanie za rok 1959.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Kluby piłkarskie w Poznaniu